Die Carol Weymuller Open 2015 fanden vom 29. September bis 5. Oktober 2015 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 50.
 
Titelverteidigerin war Alison Waters, die in der ersten Runde ausschied. Nour El Sherbini gewann das Finale gegen Joelle King mit 11:5, 11:6 und 11:3.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Joelle King einen Startplatz im Hauptfeld. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2015/16
2015
Sportveranstaltung in Brooklyn